Saattorsuit bezeichnet:
 Saattorsuit (Insel), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Saattorsuit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland